Tanya Hansen (nascida em 11 de setembro de 1973) é um atriz pornográfica norte-americana, natural de Jessheim, Noruega. Antes de entrar na indústria adulta, ela trabalhou como stripper.

Prêmios e indicações
2001 Venus Award - indicada – Best European Actress
2003 Venus Award - venceu – Best Actress (Scandinavia)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Jessheim